Dominant peut faire référence à :
domination ;
allèle dominant ;
vent dominant.